Gilles Eyquem – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Marie-Thérèse Eyquem – attivista francese